31-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 25 ноября 1969 года. Победителем турнира стал московский «Спартак» (девятый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона группу сильнейших покинуло кировабадское «Динамо», вместо него в высшую лишу вошёл «Уралмаш» из Свердловска.  

В целях разгрузки календаря — в 1968 году команды провели по 38 матчей — было принято решение провести турнир в два этапа. На первом этапе двадцать клубов, разделенные на две подгруппы, провели двухкруговые турниры. Команды, занявшие первые семь мест, боролись на втором этапе за медали. При этом очки, набранные ими в матчах с командами, занявшими 8—10 места, не учитывались. Аутсайдеры первого этапа все свои очки сохраняли. Первую группу класса «А» покинули 4 команды, вместо них поднялся только один победитель турнира во второй группе класса «А» «Спартак» Орджоникидзе.

Подобная система розыгрыша сразу подверглась критике. По средней результативности (2,06 гола за матч) чемпионат занял третье с конца место в истории советского футбола. Меньше была только в 1964 (1,99) и 1977 (2,03). Почти 40 % матчей (127 из 326) завершились нулевыми ничьими (44) или со счётом 1:0 (83). Средняя посещаемость матчей (27,5 тыс. зрителей) упала по сравнению с 1968 годом на полторы тысячи, с 1965 — на 6,5 тысяч.

В последнем туре первого этапа «Динамо» Киев было выгоднее сыграть вничью с «Араратом»: в первом круге «Динамо» обыграло ереванцев, и в случае поражения «Арарата» в турнир за 1-14 места выходил «Нефтчи», с которым киевляне дважды сыграли вничью. Матч закончился со счётом 1:1, однако «Нефтчи» не проиграл московскому «Динамо» (2:2) и вышел в главный турнир. С аналогичным, устраивавшим обе команды счётом 1:1, сыграли в другой подгруппе «Зенит» и «Локомотив».

Предварительный этап

Подгруппа I

Матчи

Подгруппа II

Матчи

Финальный этап

За 1 — 14 места 
Турнирная таблица перед стартом «турнира четырнадцати».

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей», № 29/1969, стр. 2.

Матчи

За 15 — 20 места 

Участвовали команды, занявшие 8—10-е места в подгруппах I и II. Все показатели (очки, победы, ничьи и т.д.) первого этапа сохранялись

Положение перед стартом

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей», № 29/1969, стр. 2.

Матчи

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Призы

Литература

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1969
1969